Голдерс-Грин ():

 Голдерс-Грин (Лондон) — местность в районе Барнет (Лондон)
 Голдерс-Грин (кладбище)
 Голдерс-Грин (крематорий)